Лидия Алексеевна Медведникова () — русская советская поэтесса, писательница.

Биография 
Лидия Алексеевна Медведникова родилась в городе Солигаличе Костромской области 15 ноября 1930 года. Отец — сапожник и каталь Алексей Александрович Медведников, мать — домохозяйка Екатерина Павловна Медведникова (урождённая Логунова).

Перед войной семья переехала в поселок Белоомут Московской области. Там Лидия окончила школу в 1947 году и поступила в Ленинградский университет на географический факультет. Закончила его в 1952 году по специальности геоморфолог и по распределению попала на работу в Тюменскую экспедицию, которая искала нефть, в качестве геолога.

Стихи начала писать ещё в школе, в Ленинграде печаталась в газетах, с композиторами писала песни, они исполнялись по радио, были пластинки (сотрудничала с композиторами Леонидом Вишкарёвым, Юрием Щекотовым и другими), одна из песен на музыку Юрия Щекотова «Ночи ясны были» вошли в Золотой фонд.

В 1956 году поступила в Литературный институт им. Горького на семинар поэзии, который вела Вероника Михайловна Тушнова.

Сначала училась заочно, продолжая работать геологом. В 1959—1960-х гг работала на строительстве Братской ГЭС в качестве геолога в группе геолого-технического контроля. Там написала свой первый рассказ «Шуга», который был напечатан в Братской газете «Огни Ангары» 6 апреля 1960 года.

Приехала в Москву весной 1960-го года, перевелась на дневное отделение. Диплом защитила как прозаик сборником рассказов «Шуга» в 1962 году с оценкой «отлично».

В июле 1962 года вышла замуж за московского поэта Александра Тихомирова. Поступила работать в газету «Пионерская Правда» в качестве очеркиста. Много ездила по стране.

В 1966 году родился сын Дмитрий Тихомиров.

Первая книга — небольшой сборник рассказов «Шуга» вышла в 1970 году в издательстве «Московский рабочий» и была замечена критикой, в печати появились положительные отзывы.

В апреле 1974 года Лидию Медведникову приняли в Союз писателей СССР.

В начале 1970-х годов училась на сценарном отделении Высших курсов сценаристов и режиссёров, но не окончила курс и не получила диплома. В 2000-е годы написала несколько сценариев к документальным и игровым фильмам, снятым её сыном Дмитрием Тихомировым, а также для телефильма о своём муже, поэте Александре Тихомирове — «Непостижный подвиг жизни», снятым режиссёром Георгием Сушко.

Скончалась у себя дома в Москве 6 июля 2013 года. Похоронена рядом с матерью и мужем на Переделкинском кладбище.

Библиография 
 «Шуга» — сборник рассказов, издательство «Московский рабочий», 1970
 «Перекресток» — Рассказы и повесть, издательство "Московский рабочий, 1974, тираж 75 тысяч
 «Близкие люди» — сборник рассказов, Москва, «Современник», 1980
 «Лестница в скале» — Рассказы и повести, издательство «Современник», 1984 год.
 «Итальянский дневник» — издательство «Советский писатель», 1991 год
 «Легенда о спасенном наследнике» — повесть, издательство Мэйн, 1998 г
 «Исповедь странного пассажира и другие истории из записок Левака» — повесть и новеллы, Мэйн, 2002
 «Личная правда о войне» — сборник воспоминаний фронтовиков, составитель, литературная обработка текстов — Лидия Медведникова, ISBN 978-5-9927-0029-9, Арзамас, 2010 г.

Фильмография 
 «Личная правда о войне» (соавтор сценария)

Примечания

Ссылки 

Похороненные на Переделкинском кладбище